The Bear – album degli Element Eighty
 The Bear – serie televisiva statunitense

Pagine correlate 
 Bear